Forte bezeichnet:
 Forte (Vortragsbezeichnung) (ital. laut, kräftig), eine musikalische Vortragsanweisung
 FORTE, amerikanischer Forschungssatellit
 Kia Forte, Fahrzeugmodell des südkoreanischen Automobilherstellers Kia
 Forte Records, deutsches Independent-Label mit Sitz in Köln
 als Kürzel die University of Fort Hare, in Alice, Südafrika
 Forte (Pharmazie), als beigefügter Zusatz für besonders potente Arzneimittelkompositionen

Forte ist der Familienname folgender Personen:

 Ade Alleyne-Forte (* 1988), Sprinter aus Trinidad und Tobago
 Allen Forte (1926–2014), US-amerikanischer Musikwissenschaftler und -theoretiker
 Bruno Forte (* 1949), italienischer römisch-katholischer Theologe und Erzbischof
 Charles Forte, Baron Forte (1908–2007), britischer Politiker
 Dieter Forte (1935–2019), deutscher Schriftsteller
 Fabian Forte, bekannt als Fabian (Sänger)
 Francesco Forte (1929–2022), italienischer Politiker
 Francesco Forte (Fußballspieler) (* 1993), italienischer Fußballspieler

 Iaia Forte (* 1962), italienische Schauspielerin
 Julian Forte (* 1993), jamaikanischer Sprinter
 Lori Forte, US-amerikanische Filmproduzentin
 Luca Forte (um 1605–1667), italienischer Stilllebenmaler
 Marlene Forte (im 20. Jahrhundert), kubanisch-US-amerikanische Schauspielerin
 Rocco Forte (* 1945), britischer Hotelier
 Ross Forte (* 1989), US-amerikanischer Schauspieler
 Simone Forte (* 1996), italienischer Dreispringer
 Uli Forte (* 1974), italienisch-schweizerischer Fußballspieler
 Will Forte (* 1970), US-amerikanischer Schauspieler und Autor

Siehe auch:

 Forté
 Pforte
 Pfordte